На этой странице приведён список основных активных баз, станций и учебных учреждений ВМС США.

США

Калифорния 
 
  (официальный сайт)
  (официальный сайт)
  (website)
 
 
 Outlying Field Imperial Beach
 
 
 
  (официальный сайт)
 (официальный сайт)
 , Монтерей (официальный сайт)
  (website)
 (website)
 
 
 
  (website)

Коннектикут 
  (website)

Вашингтон (округ Колумбия) 
 Военно-морская обсерватория США

Флорида 
  (официальный сайт)
  (официальный сайт)
 (официальный сайт)
 Мейпорт (военно-морская база) (официальный сайт)
 NSA Panama City (официальный сайт)
  (официальный сайт)
  (официальный сайт)

Джорджия 
 NSB Kings Bay (website)
 Navy Supply Corps School(website)

Гуам 
  (website)

Гавайи 
  (website)
  (website)
  (website)
 NSGA Kunia (website)

Иллинойс 
  ()

Индиана 
 NSWC Crane Division/NSA Crane (website)
 Heslar Naval Armory

Луизиана 
 NASJRB New Orleans
 Naval Support Activity New Orleans

Мэн 
 Портсмут (военно-морская верфь) (website)

Мэриленд 
 Indian Head NSWC
 National Naval Medical Center
 Navy Information Operations Command Maryland
 Naval Support Facility Thurmont
 NSWC Carderock Division
 NAS Patuxent River
 United States Naval Academy, Annapolis ()
 NSS Annapolis ()

Миссисипи 
 Naval Construction Battalion Center Gulfport (website)

Невада 
 NAS Fallon (website)

Нью-Джерси 
 NWS Earle (website)
 Naval Air Engineering Station Lakehurst (website) (part of Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst (JB MDL))

Нью-Мексико 
 Naval Air Warfare Center Weapons Division, White Sands Detachment
()

Нью-Йорк 
 Naval Support Facility Saratoga Springs

Северная Дакота 
 NCTAMS LANT

Пенсильвания 
 Naval Support Activity Mechanicsburg
 Naval Support Activity Philadelphia
 Philadelphia Naval Shipyard

Род-Айленд 
  (website)

Южная Каролина 
 Naval Support Activity Charleston (website)
 USNH Beaufort (website)

Теннесси 
 NSA Mid-South (website)

Техас 
  (сайт)
 
 
 METC Fort Sam Houston, TX

Виргиния 
 Пентагон
 Navy Annex Arlington, Virginia
 (сайт)
 Navy and Marine Corps Intelligence Training Center Dam Neck, Virginia
  (website)
  (сайт)
 Норфолк (военно-морская верфь) (website)
 NSGA Chesapeake
 Норфолк (военно-морская база) ( )
 NSWC Dahlgren Division (website)
 NWS Yorktown (website)
 Training Support Center Hampton Roads, formerly Fleet Combat Training Center Atlantic Dam Neck
 Wallops Island ASCS

Вашингтон 
  (сайт)
 Китсэп (военно-морская база) (сайт)
 Bangor Annex
 Bremerton Annex
 Пьюджет-Саунд (военно-морская верфь) (сайт)
  (сайт)

Западная Виргиния 
 Navy Information Operations Command Sugar Grove (website)

Зарубежные

Бахрейн 
 NSA Bahrain (website)
 Mina Sulman, Bahrain
 Muharraq Airfield, Bahrain
 NCTS Bahrain, Bahrain

Куба 
 Гуантанамо (военно-морская база) (website)

Джибути 
 Camp Lemonnier

Германия 
Лейпциг (военно воздушных сил)

Греция 
 NSA Souda Bay (website)

Гонконг 
 Ship Support Office Hong Kong

Италия 
 NSA Capodichino
 Gricignano Support Site
 NSA Naples (website)
 NSA Gaeta (website)
  (website)
 Augusta Bay Port Facility
 NCTS Naples

Япония 
 , (website)
 NSF Kamiseya (website)
  (website)
 CFA Okinawa (website)
 CFA Sasebo, Sasebo (website)
 CFA Yokosuka, Yokosuka (website)

Южная Корея 
 CFA Chinhae (website)

Кувейт 
 Camp Moreell

Оман 
 Масира

Катар 
 Доха (международный аэропорт)

Саудовская Аравия 
 , Джидда
 , Джидда

Сингапур

Испания 
 Рота (website)

Объединённые Арабские Эмираты 
 
 Jebel Ali Port Facility

См. также 
 :en:List of United States military bases
 :en:List of United States Marine Corps installations
 :en:United States Coast Guard Air Stations

Ссылки 
 List of Homeports
 Naval Bases by State
 US Military Facilities
 Naval Web Sites Listed Alphabetically

 
Военно-морские базы
Зарубежные военные базы по странам